Az év magyar sakkozója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Sakkszövetség. A díjat legtöbb alkalommal Portisch Lajos (24) valamint Polgár Judit (19) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 862. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)

Sakk
Sakk